Donna d'onore – romanzo del 1988 di Sveva Casati Modignani
Donna d'onore – miniserie televisiva con Carol Alt del 1990, basata sull'omonimo romanzo di Sveva Casati Modignani
Donna d'onore – film del 2002 diretto da Romeo Visconti
Donna d'onore 2 – miniserie televisiva con Carol Alt del 1993, sequel di  Donna d'onore  del 1990